XXI steht für:
 die römische Schreibweise der Zahl Einundzwanzig 
 XXI (Magazin), ein französisches Magazin
 deutsche U-Boot-Klasse XXI 1944–1945
 Mecklenburgische XXI, eine Lokomotiv-Baureihe

Abkürzung